Balad steht für

 Balad (Israel), politische Partei in Israel
 Balad (Irak), Stadt im Irak
 Balad (Somalia), Stadt in Somalia (auch als Balcad geschrieben)

Siehe auch:
 Balat